Ceannt ist der Name von 

 Áine Ceannt (1880–1954),  irische Aktivistin der Revolutionszeit und Ehefrau von Éamonn 
 Éamonn Ceannt (1881–1916), irischer Freiheitskämpfer und Ehemann von Áine